Tycoon – termine inglese che significa "magnate" o "ricco imprenditore"; deriva dalla parola giapponese taikun (semi-italianizzata in taicun), arcaica espressione di rispetto

 Videogiochi Tycoon – sottocategoria di videogiochi gestionali

 La grande conquista (Tycoon) – film del 1947 diretto da Richard Wallace
 Tycoon – gruppo musicale rock statunitense
Tycoon – versione inglese del musical Starmania
 Tycoon – romanzo di Charles Elbert Scoggins
Gli ultimi fuochi o L'amore dell'ultimo milionario (The Last Tycoon) – romanzo di Francis Scott Fitzgerald del 1941
Gli ultimi fuochi (The Last Tycoon) – film del 1976 diretto da Elia Kazan
The Last Tycoon – serie televisiva statunitense